Witka steht für:

 Witka, die polnische Bezeichnung des Flusses Wittig
 Ines Witka (* 1960), deutsche Schriftstellerin und Sachbuchautorin